Sayada peut désigner différentes villes d'Afrique du Nord :
Sayada dans la wilaya de Mostaganem en Algérie,
Sayada dans le gouvernorat de Monastir en Tunisie.